Die Open 35 de Saint-Malo 2020 waren ein Tennisturnier für Damen in Saint-Malo, Frankreich. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 7. bis 13. September 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open 35 de Saint-Malo 2020 fand am 7. und 8. September 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Saint-Malo